Nyquist és un nom d'origen suec i noruec que pot referir-se a:

Persones 
 Arild Nyquist (1937–2004), escriptor i músic noruec
 Harry Nyquist (1889–1976), enginyer sueco-nord-americà

Altres 
 Soroll tèrmic, també anomenat soroll de Johnson-Nyquist, soroll de Johnson i soroll de Nyquist
 Freqüència de Nyquist,
 Criteri de Nyquist, sobre la regulació automàtica
 Teorema de mostreig de Nyquist-Shannon, resultat fonamental del camp de la teoria de la informació
 Nyquist (llenguatge de programació), llenguatge informàtic de programació per a la sínesi de so i la composició musical